Schoenenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Schoenenberger (* 1970), Schweizer Fernsehjournalistin und -moderatorin
 René Schoenenberger (* 1946), Schweizer Schauspieler und Hörspielsprecher

Siehe auch:
 Schoenberger
 Schönenberger